Jméno Vlkov nese více obcí:
 Vlkov (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Vlkov (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Vlkov (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Vlkov (okres Žďár nad Sázavou) (k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky, železniční stanice Vlkov u Tišnova) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

…nebo částí obcí:
 Vlkov (Čakov) – část obce Čakov v okrese Benešov
 Vlkov (Děkov) – část obce Děkov v okrese Rakovník
 Vlkov (Nová Paka) – část města Nová Paka v okrese Jičín
 Vlkov (Dobřeň) – část obce Dobřeň v okrese Mělník
 Vlkov (Spálené Poříčí) – část obce Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih
 Vlkov (Stvolová) – část obce Stvolová v okrese Blansko
 Vlkov (Litomyšl) – část města Litomyšl v okrese Svitavy

Jméno Vlkov tvoří část názvu sídel:
 Vlkov pod Oškobrhem v okrese Nymburk
 Vlkov nad Lesy – část obce Běrunice v okrese Nymburk

Jméno Vlkov nese i vrchol:
 Vlkov (Svitavská pahorkatina) (599 m) – vrchol v Svitavské pahorkatině v okrese Blansko

Externí odkazy